Munthe af Morgenstierne ist der Familienname folgender Personen:

 Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne (1774–1835), dänisch-norwegischer Jurist 
 Georg Valentin von Munthe af Morgenstierne (1892–1978), norwegischer Indo-Iranist